La Primera División 1944 è stata la quattordicesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la quattordicesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1944 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1944
Campionato argentino di calcio